Odstřelovač je střelec, který se specializuje na přesnou střelbu na střední a dlouhou vzdálenost.

Filmy 
 Odstřelovač (film, 1993) – americko-peruánský film z roku 1993
 Odstřelovač (film, 1998) – americký film z roku 1998 s Dolphem Lundgrenem v hlavní roli
 Odstřelovač (film, 2003) – švédský film z roku 2003
 Odstřelovač (film, 2007) – americký film z roku 2007 s Markem Wahlbergem v hlavní roli
 
 Odstřelovač (film, 2009) – hongkongský film z roku 2009
 Odstřelovač: Odvetná zbraň – ruský film z roku 2009